Арганил:

 Арганил — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Коимбра.
 Арганил — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Коимбра.